Хонштайн (в русской исторической литературе обычно используется название Гонштейн; ) — город в Германии, в земле Саксония.

Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Саксонская Швейцария. Население составляет 3519 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 64,61 км². Официальный код — 14 2 87 160.

См. также 
 Крепость Хонштайн

Ссылки 
 Официальная страница 
 Кинохроника WK2 из частного архива: http://www.archiv-akh.de/filme#1549 (Material Nr 1966, время 10:17:28)

Города Саксонии